Плашкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Плашкино — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Плашкино — деревня в Кунгурском районе Пермского края.